Alternativa (lat. z alter, jiný, druhý) znamená jinou možnost nebo druhou volbu. 

 Alternativa (počítačová hra) – česká adventurní počítačová hra z roku 2010
 alternativa facultas – druh petitu, závěrečné části žaloby
 hovorově alternativní hudba, např. alternativní rock
 Alternativa (festival) – hudební festival zaměřený na alternativní a experimentální hudbu
 Alternativa (matematika) – zastaralý výraz pro disjunkci
 Alternativa (politická strana) – česká politická strana

Externí odkazy